Spania la Jocurile Olimpice de vară din 2012 de la Londra, în perioada 27 iulie - 12 august 2012, a participat cu o delegație de 278 de sportivi care a concurat la 23 de sporturi. S-a aflat pe locul 21 în clasamentul pe medalii.

Referințe
  Spania la Jocurile Olimpice de vară din 2012  pe Sports Reference

Spania la Jocurile Olimpice
Țări la Jocurile Olimpice de vară din 2012